Die Zanzibar Premier League 2021/22 ist die 40. Saison (seit 1981) der höchsten Spielklasse Sansibars. Meister wurde der KMKM SC.

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesz/zanz2022.html#zpl

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb auf Sansibar